kwarta (jednostka objętości)
 QuickTime – technologia multimedialna
 Qt (biblioteka programistyczna)